Бюёр-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Бюёр-Кёлюе — озеро, в левобережье р. Бюгюех-Сян, Республика Саха (Якутия), координаты 68°18’с. ш. 153°08’в. д..
 Бюёр-Кёлюе — озеро, в левобережье р. Бюгюех-Сян, Республика Саха (Якутия), координаты 68°19’с. ш. 153°03’в. д..

Примечания